Az Egymillió dollár a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 8. epizódja, melyet a Magyar Televízió közvetített 1980-ban. A cselekmény szerint Pauláék egymillió dollárját ellopja a maffiatag, így ők ezt elmondják a rendőröknek, tehát üldözőbe veszik a gengsztert. Eközben Géza és Aladár véletlenségből szerez egymillió "dollárt".

Cselekmény 

A rész elején Paula, Kriszta és a gengszter hajtanak, hogy megkeressék Gézáékat, útközben azonban megállnak tankolni, majd továbbmennek, ám egyszer a maffiózó úgy tesz, mintha a kocsi leállna, és azt mondja, hogy meg kell tolni. Viszont amíg Pauláék tolják, ő szándékosan el akarja gázolni őket, de Maffia egérnek hiszi a kocsikulcsra tett kis majmot, ezért végül Pauláék túlélik, a gengszter pedig továbbhajt a váltságdíjjal. Paula segítségért kiabál, de épp arra jár egy rendőr, akinek Paula megpróbálja elmondani, hogy mi történt, de nyelvtudásának hiánya miatt nehezen értik meg egymást. A rendőrök az Uffnagelből azt hiszik, hogy a szóban forgó gengszter egy indián.

Eközben Gézáék nem jutnak el Floridáig, mert a kamionból kifogy az üzemanyag, tankolni pedig nem tudnak, mert nincs a közelben benzinkút. Ráadásul a teherautó legurul az útról, a domboldalban leesve az éppen arra járó gengszter – aki Pauláéktól ellopta a pénzt – kocsijával ütközik, a sofőr életét veszti a balesetben. Géza és Aladár megtalálják a bőröndjét, benne az egymillió dollárral, ami nagyon boldoggá teszi őket. Azt hiszik, hogy valóban Hufnágel Pisti küldte, és azt is, hogy ő volt az autóban. A Vadnyugaton vannak. Továbbmennek gyalog Floridába Pauláékért. Ezalatt Pauláék a rendőrökkel egy indiántelepülésen keresik a gengsztert, de Gézáék is erre tartanak, és azt hiszik, hogy lőnek rájuk, mert meg akarják szerezni a vagyonukat, de valójában csak filmforgatás az egész. Ezért átteszik a bankókat a gyanús bőröndből egy ócska fehér dobozba, majd a filmesek léghajóján megszöknek. A két rendőr azt hiszi, hogy ők a tolvajok, ezért lőni kezdenek a léghajóra. A filmesek majdnem megőrülnek, mert a két rendőr és még sokan mások a forgatókönyvön kívül lőnek és a léghajót is elvesztik. Ezt követően megjelenik Máris az indiánszobor mögül, és elmeséli a fülével kapcsolatos történetét a filmeseknek bekötött füllel, akik ezt pompás történetnek tartják egy új filmhez, ezért nem üldözik Gézáékat tovább. Márisnak Paula odaadja a neki félretett jussát, amiért vállalta érte a füle levágását.

Alkotók 
 Rendezte és tervezte: Bánki Katalin, Nepp József, Vásárhelyi Magda
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Cselle László, Henrik Irén, Losonczy Árpád
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Háttér: Csík Márta
 Rajzolták: Javoniczky Nóra, Schuller Vera, Zsáky Zsuzsa
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Magyar maffiózó: Képessy József
 Johnny járőr: Márton András
 Bill járőr: Szatmári István
 Benzinkút-tulajdonos: Szoó György
 Filmrendező: Szuhay Balázs
 Rendezőasszisztens: Verebély Iván
 Bankárt játszó színész: Miklósy György

Források 

Mézga család (3. évad)